Хвалево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хвалево — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Хвалёво — деревня в Марёвском районе Новгородской области.